Yvonne Brill (raketingenieur) (1924-2013), Canadees-Amerikaans raketingenieur.
 Yvonne Brill (schrijver) (1942-2021), Nederlands schrijfster van jeugdliteratuur.